Le Championnat de squash du British Open féminin 1992 est l'édition 1992 du British Open qui se déroule au Centre de conférences de Wembley à Londres du 7 au . 

La tête de série  Susan Devoy remporte le titre face à Martine Le Moignan.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open masculin 1992
 British Open

féminin 1992
British Open féminin
Sport en Angleterre en 1992
Sport en avril 1992
Compétition de squash à Londres